Гуляние (ср. гулять) — способ проведения свободного времени. 
 Гуляние (прогулка) — выход за пределы помещения и проведение времени на свежем воздухе. Например, гуляние с ребенком. Гуляние с познавательной целью может называться экскурсией.
 Гуляние (фестиваль) — массовые мероприятия, форма праздного общения деревенской холостой молодежи, сопровождаемая весельем, песнями, плясками и знакомствами. В современном смысле гуляния означают организованные массовые скопления отдыхающих, которых массовики-затейники на открытом воздухе развлекают шоу-программами и угощениями. Они как правило приурочены к каким-нибудь праздникам: Рождество, Масленица, День Победы. 
 Гуляние — секс «на стороне», адюльтер, иногда оргия 
 Гуляние — эвфемизм потребления алкогольных напитков.

См. также 
 Народные гулянья

Примечания

Развлечения